Азриэль Хайкин (род. 6 июня 1938 года, Советский Союз) — еврейский религиозный и общественный деятель, глава Главного равинната Украины.

Биография 
Раввин Хайкин родился в Кутаиси в семье раввина Меера-Хаима Азриеловича Хайкина (1907—1965) и Соры-Ханы Эле-Шмулевны Кагановой. Его мать была дочерью одного из раввинов, работавших в то время на территории СССР, отец за религиозные убеждения был репрессирован и сослан в трудовой лагерь. После второй мировой войны, по окончании срока заключения, отец эмигрировал в Швецию, где стал раввином Стокгольма и позднее возглавил раввинатский суд в канадском городе Монреаль.

Сам Раввин Хайкин (с матерью и её семьёй) переехал в Польшу, а затем в Германию, затем во Францию, и в 1947 прибыл в Нью-Йорк. В США учился в ешиве «Томхей Тмимим». Получив первую раввинскую степень «смиха» в 1954 году, он стал раввином синагоги в Питтсбурге. В 1992 был избран раввином Брюсселя. Член ассоциации раввинов Европейского раввинского центра.

С началом перестройки неоднократно приезжал в СССР, а затем в СНГ.

С 2003 до 2008 являлся главным раввином Украины.

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте Интерфакс

Раввины Киева
Деятели еврейских общественных организаций